Новаки се могу односити на:

У Хрватској:
 Новаки (Дубрава), насеље у општини Дубрава, Загребачка жупанија, Хрватска;
 Новаки (Марушевец), насеље у општини Марушевец, Вараждинска жупанија, Хрватска;
 Новаки (Света Недеља), насеље у општини Света Недеља, Загребачка жупанија, Хрватска;
 Новаки (Сопје), насеље у општини Сопје, Вировитичко-подравска жупанија, Хрватска;
 Новаки Бистрански, насеље у општини Бистра, Загребачка жупанија, Хрватска;
 Новаки Бизовачки, насеље у општини Бизовац, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска;
 Новаки Липнички, насеље у општини Рибник, Карловачка жупанија, Хрватска;
 Новаки Нартски, насеље у општини Ругвица, Загребачка жупанија, Хрватска;
 Новаки Оборовски, насеље у општини Ругвица, Загребачка жупанија, Хрватска;
 Новаки Озаљски, градско насеље Озља, Карловачка жупанија, Хрватска;
 Новаки Пазински, насеље у општини Церовље, Истарска жупанија, Хрватска;
 Новаки Петровински, градско насеље Јастребарског, Загребачка жупанија, Хрватска;
 Новаки Равенски, градско насеље Крижеваца, Копривничко-крижевачка жупанија, Хрватска;
 Новаки Шћитарјевски, градско насеље Велике Горице, Загребачка жупанија, Хрватска;
 Новаки Гранешински, бивше насеље у саставу града Загреба, Хрватска;
 Новаки Краљевечки, бивше насеље у саставу града Загреба, Хрватска;

У Словенији:
 Долењи Новаки, насеље у Општини Церкно, Горишка регија, Словенија;
 Горењи Новаки, насеље у Општини Церкно, Горишка регија, Словенија.

У Словачкој:
 Новаки (Словачка), град у Словачкој.

Види још 
 Новаци (вишезначна одредница)
 Новак (вишезначна одредница)